Força Albània (del seu nom en albanès Partia Forca Albania), partit polític d'Albània
 Associació de Futbolistes Professionals (del seu nom en anglès Professional Footballers' Association), sindicat de futbolistes professionals del Regne Unit
 Associació Palestina de Futbol (del seu nom en anglès Palestinian Football Association), màxim òrgan rector del futbol a Palestina
 Policia Federal Argentina, principal cos de policia de l'Argentina
 Predictive Failure Analysis, sistema de monitoratge per a unitats de disc dur
 Paràlisi flàccida aguda, manifestació clínica sobtada caracteritzada per debilitat o paràlisi
 Perfluoroalkòxid, polímer de la família del tefló
 Paraformaldehid, poliacetal derivat del formaldehid